Kumiko Iijima era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Gosen Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Karolína Plíšková che ha battuto in finale Erika Sema 6–7(5–7), 6–2, 6–0.

Teste di serie

  Erika Sema (finale)
  Karolína Plíšková (campionessa)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Junri Namigata (semifinali)

 Sachie Ishizu (secondo turno) 
 Misa Eguchi (quarti di finale)
 Akiko Ōmae (primo turno)
 Qiang Wang (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Gosen Cup 2011